Торунь:

Населённые пункты 
 Торунь — город на севере Польши.
 Торунь — село в Межгорском районе Закарпатской области Украины.

Прочее 
 "Toruń" — речной монитор Польской республики, в сентябре 1939 года затопленный в русле реки Припять и в дальнейшем вошедший в состав Днепровской военной флотилии
 «ТТХ Торунь» — хоккейный клуб из города Торунь.

Примечания